Улица Сальвадо́ра Алье́нде — улица в районе Сокол Северного административного округа города Москвы, названная в честь чилийского государственного и политического деятеля Сальвадора Альенде.

Положение улицы 
Западная часть улицы расположена между улицей Зорге и улицей Куусинена. Она представляет собой две дороги, между которыми расположен стадион «Юность». Восточная часть расположена между улицей Куусинена и Песчаным переулком. Нумерация домов начинается от Песчаного переулка.

История 
Улица возникла в начале 1950-х годов во время застройки района Песчаных улиц на месте села Всехсвятского. Улица получила название 7-я Песчаная , по аналогии с другими улицами района. Тогда улица располагалась параллельно реке Таракановке. После того, как реку убрали в трубу, на месте её русла построили небольшой стадион «Юность». До 1960-х годов рядом с улицей Сальвадора Альенде находился сад селекционера Л. А. Колесникова. В нём произрастали уникальные сорта сирени. В настоящее время на месте сада расположен сквер. Кусты сирени не сохранились.

Улица переименована в 1973 году по предложению советских общественных организаций в память о президенте Республики Чили Сальвадоре Альенде (1908—1973), погибшем во время военного переворота. На доме № 1 по улице Сальвадора Альенде установлена памятная доска из гранита. В день смерти Сальвадора Альенде рядом с ней проходят акции памяти.

В 2007 году в газете РБК daily появилось сообщение о том, что на месте стадиона «Юность», возможно, будет построен жилой комплекс площадью порядка 100 тыс. м² или офисные здания. До начала 2011 года, стадион по-прежнему функционировал. Затем была проведена его реконструкция, в результате чего стадион был закрыт для свободного посещения.

В 2019 году сиреневый сад Л. А. Колесникова был реконструирован в рамках программы «Мой район». Там были оборудованы асфальтированние дорожки и бордюры. Было высажено множество кустов сирени.

Примечательные здания и сооружения 
 № 3 — жилой дом. Здесь жил футболист Виктор Чистохвалов.
 № 6 — Школа № 739
 № 9 — Школа № 1251

Транспорт

Наземный транспорт 
 Остановка «Улица Сальвадора Альенде»:
 Автобус № 175.

Железнодорожный транспорт 
 Станция МЦК «Зорге»
 Станция МЦК «Панфиловская»

Примечания

Ссылки 
 Памяти Сальвадора Альенде — о возложении цветов к мемориальной доске на улице Сальвадора Альенде.

Улицы Москвы, названные в честь людей